Aalsum (Leeuwarden), voormalig dorp en klooster in de gemeente Leeuwarden, Friesland
Aalsum (Noardeast-Fryslân), in de gemeente Noardeast-Fryslân, Friesland
Aalsum (Westerkwartier), in de gemeente Westerkwartier, Groningen